FK Grbalj (Montenegrijns: ФК Грбаљ) is een Montenegrijnse voetbalclub uit Radanovići, een stadsdeel van Tivat.

Nadat Montenegro zich in 2006 afscheurde van Servië werd er een eigen competitie opgericht. FK Zeta, Budućnost Podgorica en Jedinstvo Bijelo Polje speelden in de hoogste klasse van Servië en Montenegro, de overige clubs werden gerekruteerd uit lagere klassen. In het seizoen 2016-17 kende FK Grbalj haar grootste succes in de historie door het bereiken van de Montenegrijnse bekerfinale. Zij verloren de wedstrijd tegen Sutjeska Niksic met 0-1.
De vierde plaats die werd behaald in het seizoen 2017/18 gaf de club het recht om uit te komen in de Europa League. Gbralj kreeg van de UEFA echter niet de benodigde licentie. Deze plek werd toen ingenomen door Rudar Plevlja. In 2020 degradeerde de club naar de Druga Crnogorska Liga.

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; width: 100%; text-align: center;"
|-
! width=5%|Seizoen
! width=5%|№ 
! width=5%|Clubs
! width=15%|Divisie
! width=5%|WG
! width=5%|W
! width=5%|G
! width=5%|V
! width=5%|Saldo
! width=5%|Punten
! width=5%| 
! width=5%|Beker
|-
| 2007 || 3 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 14 || 7 || 12 || 37–30 || 49 || 435 ||halve finale
|-
| 2008 || 4 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 14 || 13 || 6 || 40–25 || 55 || 350 ||kwartfinale
|-
| 2009 || 4 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 15 || 5 || 13 || 47–34 || 50 || ?? ||1e ronde
|-
| 2010 || 5 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 15 || 8 || 10 || 66–42 || 53 || 441 ||halve finale
|-
| 2011 || 7 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 10 || 8 || 15 || 30–35 || 38 || 294 ||1e ronde
|-
| 2012 || 9 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 9 || 7 || 17 || 28–49 || 34 || 328 || 8e finale
|-
| 2013 || 4 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 13 || 12 || 8 || 41–21 || 51 || 288 ||halve finale
|-
| 2014 || 7 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 11 || 10 || 12 || 36–40 || 40 || 284 ||kwartfinale
|-
| 2015 || 5 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 15 || 7 || 11 || 52–44 || 52 || 256 ||kwartfinale
|-
| 2016 || 7 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 11 || 5 || 17 || 38–49 || 38 || 284 ||8e finale
|-
| 2017 || 7 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 11 || 13 || 9 || 28-25 || 46 || 271 ||Finale
|-
| 2018 || 4 || 10 || Prva Crnogorska Liga || 36 || 12 || 14 || 10 || 39-39 || 50 || 198 ||halve finale
|-
| 2019 || 6 || 10 || Prva Crnogorska Liga || 36 || 11 || 15 || 10 || 45-36 || 48 || 233 ||8e finale
|-
|}

 In Europa 

  #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Grbalj

Bekende (oud-)spelers 

De navolgende voetballers kwamen als speler van FK Grbalj uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Luka Pejović degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FK Grbalj in totaal vijf keer uit voor het Montenegrijnse nationale elftal.

Grbalj, FK